|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ricoh Open) van 2017 vond plaats van 12 tot en met 18 juni 2017 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de 22e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2017. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster was de als vierde geplaatste Amerikaanse Coco Vandeweghe – zij werd meteen in de openingsronde uitgeschakeld door de Duitse Carina Witthöft.

De ongeplaatste Estische Anett Kontaveit won het toernooi – in de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Russin Natalja Vichljantseva in twee sets. Het was de eerste WTA-titel uit haar carrière.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Elise Mertens strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus had een wildcard voor het toernooi gekregen – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor de Russin Natalja Vichljantseva. Haar landgenote Richèl Hogenkamp bereikte de tweede ronde. Kiki Bertens was het derde reekshoofd, maar strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Oksana Kalasjnikova en Jaroslava Sjvedova besloten niet deel te nemen aan deze editie. 

Het ongeplaatste duo Dominika Cibulková uit Slowakije en de Belgische Kirsten Flipkens won het toernooi. In de op zaterdag 17 juni gespeelde finale versloegen zij het als tweede geplaatste Nederlandse duo Kiki Bertens en Demi Schuurs. Het was hun eerste gezamenlijke titel; Flipkens had daarnaast nog één eerdere dubbelspeltitel, Cibulková geen. 

De Belgische Elise Mertens werd aan de zijde van de Nederlandse Eva Wacanno meteen in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het via een wildcard toegelaten Nederlandse duo Kelly Versteeg en Erika Vogelsang verloor hun openings­partij tegen de latere winnaressen. 

Het Nederlandse duo Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus bereikte de tweede ronde – daarin werden zij uitgeschakeld door landgenoten en tweede reekshoofd Bertens en Schuurs.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rosmalen 2017
Rosmalen